Заход на 50 километров у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошёл 11 августа 2012 года. Старт и финиш прошёл на улице Мэлл в центре Лондона.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Финал

Ссылки 
 Athletics at the 2012 London Summer Games:Men's 50 kilometres Walk  

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Спортивная ходьба на Олимпийских играх